Alexander Township peut désigner les townships suivants aux États-Unis :

 Alexander Township, du comté de Stutsman dans le Dakota du Nord ;
 Alexander Township, du comté de Benton dans le Missouri ;
 , du comté d'Athens dans l'Ohio.

Homonymie de townships